

Musica 
 Alone Together – album di Tony Bennett del 1960
 Alone Together – album di Dave Mason del 1970
 Alone Together – album di Donny Osmond del 1973
 Alone Together – album di Clare Fischer del 1977
 Alone Together – album dei Quidam del 2007
 Alone Together – singolo dei Fall Out Boy del 2013

Televisione 
 Alone Together – serie televisiva del 2018